Нер — река в Польше.
 Нер — единица времени древних шумеров, которая равняется 600 годам.
 Нер, Мориц (1859—1945) — австрийский фотограф.

См. также 
 Нёр